Смурфики 2 () — компьютерная игра в жанре платформер, по одноимённому фильму. «Смурфики 2» разработана для игровых приставок Xbox 360 и PlayStation 3 студией WayForward Technologies. Официальным издателем «Смурфики 2» является компания Ubisoft, на территории России компания Бука .

Сюжет 
Действие “Смурфики 2” происходит в Нью-Йорке и Париже. Вместе с одним из девяти возможных персонажей вам предстоит вызволить Смурфетту из рук злодея Гаргамеля.

Ключевые особенности 
 Кооперативное прохождение на четверых за любого из девяти возможных персонажей, каждый из которых наделён особым умением.
 Шесть уникальных миров: Деревня смурфов, Нью-Йорк, Париж и другие.
 Соберите больше двадцати разных смурфов и верните их обратно в свою деревню смурфов.
 Вступите в бой с двенадцатью различными врагами и шестью боссами — Гаргамелем, Азраэлем и другими.

Платформеры
Компьютерные игры, изданные «Букой»
Компьютерные игры, разработанные WayForward Technologies